Isidor-von-Madrid-Kirchen sind dem heiligen Isidor von Madrid (San Isidro, Isidro Labrador; ‚Bauer‘ bzw. ‚Landwirt‘) gewidmete Kirchen. Dazu zählen:

 St. Isidor (Sellerich), Deutschland
 Sant'Isidoro (Bivona), Italien 
 Sant'Isidoro (Giarre), Italien 
 San Isidro (Madrid), Spanien
 San Isidro (Pulilan), Philippinen
 Sant’Isidoro a Capo le Case, Rom
 St-Isidore (Elange), Frankreich

Siehe auch 
 Isidor-von-Chios-Kirche
 Isidor-von-Sevilla-Kirche

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)